Glibzegdouia (Глибзегдоија — „животиња из Глиб Зегдоа”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрлог реда Hyaenodonta, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Африке.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Glibzegdouia.

Временска распрострањенст рода Glibzegdouia унутар реда Hyaenodonta

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodonta

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке